Tomioka se poate referi la:

 Orașul Tomioka, o localitate în Japonia, în prefectura Fukushima
 Municipiul Tomioka, o localitate în Japonia, în prefectura Gunma